

Patronymes 
 Philip Zimbardo, psychologue américain.
 Rose Zimbardo, critique littéraire.
 Xavier Zimbardo, photographe français.